Константиново — село в Бежецком районе Тверской области. Входит в состав Шишковского сельского поселения.

География 
Село находится в 2 км на юго-восток от центра поселения деревни Шишково-Дуброво и в 17 км на запад от районного центра Бежецка.

История 
В 1809 году в селе была построена Спасская церковь с 3 престолами, распространена в 1874 году.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Константиновской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года село являлось центром Константиновского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Шишковского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Спаса Нерукотворного Образа (1809).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района